Uzumaki (filme)
Uzumaki (mangá)